Tephrocybe — рід грибів родини Lyophyllaceae. Назва вперше опублікована 1962 року.

Галерея

Класифікація 
До роду Tephrocybe відносять 57 видів:

Примітки

Джерела 
 Donk, M.A. 1962. The generic names proposed for the Agaricaceae. Beihefte zur Nova Hedwigia. 5:1-320 - P.284

Роди грибів
Ліофілові